Подстепное — село в Ребрихинском районе Алтайского края. Единственный населённый пункт Подстепновского сельсовета.

География 
Расположено в 20 км к юго-западу от села Ребриха и в 120 км от Барнаула, вытянуто на 5 км вдоль северной стороны Касмалинского ленточного бора. Вблизи восточной окраины находится село Паново.

В южной части села расположено озеро Подстепное (бассейн реки Касмала).

Вдоль северной окраины проходит автодорога Павловск — Мамонтово. Ближайший ж.-д. разъезд Паново (на линии Барнаул — Кулунда) расположен в 4-5 км к северо-востоку от села.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ребрихинского района